Der liebe Augustin steht für:

 volkstümliche Bezeichnung für Marx Augustin
 Der liebe Augustin (1941), Filmbiografie von E. W. Emo
 Der liebe Augustin (1960), Romanverfilmung von Rolf Thiele
 Der liebe Augustin (Operette), Operette von Leo Fall aus dem Jahr 1912
 Der liebe Augustin (Brandl), Operette von Johann Brandl aus dem Jahr 1887
 Der liebe Augustin (Rixner), Operette von Josef Rixner aus dem Jahr 1942
 Der liebe Augustin (Roman), Roman von Horst Wolfram Geißler, 1921
 Wiener Kleinkunstbühne, siehe Stella Kadmon #Kleinkunstbühne „Der liebe Augustin“

Siehe auch:
 Das Spiel vom lieben Augustin, österreichischer Fernsehfilm von Hermann Lanske (1960)